Густав Адольф — подвійне ім'я особи.

 Густав Адольф (1906–1947) — Густав Адольф герцог Вестерботтенський.
 Густав VI Адольф (1882–1973) — король Швеції.
 Густав II Адольф (1594–1632) — король Швеції.
 Густав IV Адольф (1778–1837) — король Швеції.
 Густав Адольф (1633–1695) — Густав Адольф герцог Мекленбургський.
 Густав Адольф (1901–1940) — український мистецтвознавець.